Дмитрий Луки́н:
 Лукин, Дмитрий Александрович (1770—1807) — морской офицер Российской империи, кавалер ордена Святого Георгия IV степени, человек необычайной силы.
 Лукин, Дмитрий Сергеевич (род. 1937) — учёный-радиофизик, лауреат Государственной премии СССР, заслуженный деятель науки России, доктор физико-математических наук, профессор.
: